Europacupen i ishockey 1987/1988 inleddes den 8 oktober 1987, och avslutades den 16 oktober 1988. Turneringen vanns av sovjetiska CSKA Moskva, som vann turneringen för elfte gången i rad, och totalt artonde titeln.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A
Megève, Frankrike

Grupp B
Varese, Italien

Grupp C
Oslo, Norge

Grupp D
Rotterdam, Nederländerna

Slutspelsserien
Davos, Graubünden, Schweiz

Källor

 Coupe d'Europe 1987/88

1987 i Europa
1988 i Europa
1987/1988
Ishockeysäsongen 1987/1988